De Kolck, een openluchtzwembad in de provincie Groningen
 Kasteel de Kolck, een adellijk landhuis
 Mariska van Kolck, een Nederlands zangeres